

Barra Bonita est une commune de l'État de Santa Catarina
 Barra Bonita est une commune de l'État de São Paulo

Voir aussi

 

Homonymie de toponyme